Кроме непосредственно Гренландии, которая является крупнейшим в мире островом, с площадью 2 130 800 км² и населением 56 969 человек (на начало 2005 года), в состав датской автономной территории входит более полусотни островов площадью более 100 км².

Список 
В скобках даётся гренландское написание топонима, использовавшееся до орфографической реформы 1973 года.

Примечания 

 
Гренландия